Le guano, une substance fertilisante composée d'excréments d'oiseaux marins et de chauves-souris.
 Guano Apes est un groupe de rock et heavy metal allemand.
 Le Guano Islands Act est une loi fédérale américaine votée par le Congrès des États-Unis le .

Toponyme 

 Île du Guano, au Chili.
 Guano, canton d'Équateur.
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie
 , page d'homonymie